Križemkražem je lahko

 Društvo Križemkražem - slovensko ugankarsko društvo
 Križem kražem - vrsta slovenske uganke
 Križemkražem - slovenska miselna igra